Тенги́нская (иногда Тангинская) — станица в Усть-Лабинском районе Краснодарского края России, образует Тенгинское сельское поселение, являясь его административным центром.

География 
Станица расположена на берегу реки Лаба (приток Кубани), в 23 км восточнее города Усть-Лабинска, где находится ближайшая железнодорожная станция.

Территория станицы занимает площадь 6997 га. На этой территории насчитывается 1138 домашних хозяйств граждан, 18 фермерских хозяйств, 27 улиц и переулков, протяжённость которых — 24,8 км. Из них 18,1 км асфальтное покрытие и 6,7 км — гравийное, что составляет 73 % и 27 % соответственно.

Мост через Лабу был построен в 2012 году, но открыт только в 2017, из-за того, что Краснодарский край не построил подъездной дороги со своей стороны вовремя. Длина моста составляет  его строительство обошлось в 600 миллионов рублей.

История 
Согласно археологическим раскопкам, в 6 веке до н. э. здесь было меотское поселение, именуемое Тенгинское городище

Казачья станица была основана здесь в 1843 году.
Название своё получила от Тенгинского полка, стоявшего на этом месте во времена Кавказской войны. Первое упоминание об основании станицы имеется в приказе № 30 командира Лабинского полка.

Станица находилась на новой Лабинской линии, которую предложил построить генерал-майор Засс ещё в 1837 году. Цель переселения передового рубежа со старой Кубанской линии на реку Лабу состояла в том, что сокращалась на 140 вёрст протяжённость пограничной полосы с горцами, а число укреплений уменьшалось  . Кроме того, это помогло бы России поставить под свой контроль обширные и плодородные земли между Кубанью и Лабой. Новая (Лабинская) линия позволяла перенести боевые действия на земли горцев между реками Лабой и Белой.

Население 

В станице проживают жители 16 национальностей, среди которых 93 % — русские:
 русские — 2630
 украинцы — 57
 армяне — 47
 румыны — 29
 адыгейцы — 20
 немцы — 20
 грузины — 7
 чуваши, азербайджанцы, татары, башкиры, белорусы, казахи, курды, осетины ~ 25

Экономика 
Основное направление — производство продукции растениеводства и животноводства.

Социальная сфера 
Станица обеспечена централизованным водоснабжением и электроснабжением на 100 %. Газифицировано 67 % домов от общего числа, остальные 33 % обеспечиваются привозным баллонным газом.
Телефонизировано 75 % домов.

В станице имеется: Тенгинская общеобразовательная школа № 14 на 320 мест, школа-интернат № 32 на 80 мест, Дом Культуры, амбулатория, районный тубдиспансер, почтовое отделение связи, филиал Сбербанка, церковь.

Культура, достопримечательности 
 Памятник «Казачий дозор», установленный на въезде в станицу. А также несколько памятников солдатам, погибшим во время второй мировой войны.

Названия на других языках 
По мнению К. Х. Меретукова, адыгское название станицы —  (Тасхаб). Происходит оно от названия местного ручья  (Тасх) и  — «устье», то есть «устье Тасха». По данным Дж. Кокова,  — «слабое, уязвимое место»,  — «много».

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Усть-Лабинского района